

Річки 
 Марунька — притока Білка (Пустомитівський район, Львівська область).
 Марунька — притока Мощанки (Жовківський район, Львівська область).